Popis broj 1 inozemnih singlova u 2009. godini u Hrvatskoj. Hit godine je pjesma "Empire State Of Mind" koju izvode Jay Z i Alicia Keys. Top lista nije objavljivanja u razdoblju od 5. srpnja do 14. kolovoza.

Popis

Izvori 

Broj 1 singlovi (Hrvatska)